In 1930 werd het zestiende Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 20 april tot 14 september. Torre werd kampioen.

Eindstand 

Wedstrijden

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per